Okręty US Navy o nazwie USS "Lynch":
 Pierwszy "Lynch" był szkunerem rybackim. Wyczarterowany w 1776.
 Drugi "Lynch" (T-AGOR-7) był okrętem badawczym. Nabyty w 1965.

Lynch